Marito a sorpresa (Holy Matrimony) – film del 1943, diretto da John M. Stahl
 Marito a sorpresa (Holy Matrimony) – film del 1994, diretto da Leonard Nimoy